Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Long Island''' :
 , chalutier en service de 1917 à 1919 ;
 , porte-avions d'escorte de la marine américaine en service de 1941 à 1946

Voir aussi 
 Classe Long Island

Long Island